Oxynaspis är ett släkte av kräftdjur. Oxynaspis ingår i familjen Oxynaspididae. 

Oxynaspis är enda släktet i familjen Oxynaspididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Oxynaspis